Тихо (кратер)  - кратер на Місяці.
 Тихо Браге (Tycho Brahe; 14 грудня 1546 , Кнутструп , Данія  — †24 жовтня 1601 , Прага ) — данський астроном , астролог і алхімік . 
 1677 Тихо Браге (1677 Tycho Brahe) — астероїд головного поясу .
 Тихо Сайто - мангака